Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open 13 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl lotyšský tenista Ernests Gulbis, kterého ve druhém kole vyřadil Jérémy Chardy.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Gilles Simon, jenž ve finále zdolal turnajovou sedmičku a krajana hrajícího na divokou kartu Gaëla Monfilse po třísetovém průběhu 6–4, 1–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015